Veliki Vrh (gmina Bloke)
 Veliki Vrh (gmina Cirkulane)
 Veliki Vrh (gmina Šmartno ob Paki)
 Veliki Vrh (Chorwacja)